Kurt Sucksdorff, švedski hokejist, * 10. maj 1904, Stockholm, Švedska, † 1. januar 1960, Stockholm.

Sucksdorff je v svoji karieri branil le za kluba IFK Stockholm in IK Göta v švedski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo in na Svetovnem prvenstvu 1931, kjer je 6. februarja 1931 na tekmi proti kanadski reprezentanci postal prvi evropski vratar, ki na tekmi proti kateri od severnoameriških klubov ali reprezentanc ni prejel gola.

Pregled kariere

|-
| IFK Stockholm
| Švedska liga
| 22/23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Stockholm
| Švedska liga
| 23/24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Stockholm
| Švedska liga
| 24/25
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Stockholm
| Švedska liga
| 25/26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Stockholm
| Švedska liga
| 26/27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 27/28
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 27/28
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 28
|
| 1
| 5
|
|
|
|
| 11.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 28/29
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 28/29
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 29/30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 30/31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo
| 31
|
| 6
| 6
|
|
|
|
| 1.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 31/32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 32/33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 33/34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Opombe in viri

Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1928
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti IFK Stockholm
Hokejisti IK Göta